Spiridion är ett släkte av ringmaskar. Spiridion ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Spiridion